Das Damendoppel der US Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Robin White. Das Finale bestritten Hana Mandlíková und Martina Navratilova gegen Mary Joe Fernández und Pam Shriver, das Mandlíková und Navrátilová in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1989